Tournant bezeichnet:
 Tournant, den Koch einer Küchenbrigade

 Tournant ist der Familienname folgender Personen:
 Arnaud Tournant (* 1978), französischer Radrennfahrer und -trainer